Hoorickx ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Hoorickx, auch William Hoorickx, (1900–1983), belgischer Eishockeyspieler, Künstler und Spion
 Reinhard Van Hoorickx (1918–1997), belgischer Benediktiner, Musikhistoriker und Regens chori